Николай Владимирович Шулик — режиссёр, креативный продюсер, телеведущий. Более 20 лет посвятил Ленинградскому телевидению.

Творческий путь 
Начинал как ведущий и ассистент режиссёра на телевидении. Снимал первые в Советском Союзе рекламные ролики. Первая большая режиссёрская работа состоялась в 1991 году. Это было шоу знакомств, разработанное совместно с американскими коллегами, и ставшее первой программой подобного рода на отечественном телевидении. Основные направления творческой деятельности — развлекательные программы, реклама, музыкальные клипы, документальное кино. Николай Владимирович Шулик активно занимается разработкой и запуском различных телевизионных форматов. Сотрудничает с европейскими и американскими компаниями. Учился в Ленинградском Электротехническом Университете и Американском Институте Телевидения. Является номинантом ТЭФИ-2006 с программой «Утро в большом городе», выходившей в эфир на Пятом канале, и ТЭФИ-2011 с игрой "Ночь в Музее" (канал Культура). Сотрудничает с компанией «Невафильм» как артист дубляжа.

Режиссёрские работы 

1991 «Найди меня». Еженедельная молодёжная развлекательная программа.

1992 Имиджевые ролики по заказу ГТРК «Петербург — 5 канал».

1993 Первый в России «Телемагазин» с Аллой Довлатовой.

1993 «Горячее заказывали?», телевизионный сериал.

1994 Выпускающий режиссёр всех трансляций Игр Доброй Воли.

1994 «Дружеская вечеринка в Прибалтийской». Развлекательная программа.

1994 Канал NBN. Главный режиссёр.

1995 «Телемост Москва-Петербург». Новогоднее шоу. Ведущие — Кирилл Набутов и Дмитрий Дибров.

1995 «Шура», тевизионный сериал.

1996 «Лото-Бинго». Развлекательная программа, подготовленная совместно со шведским телевидением.

1998 «После вчера». Документально-публицистический цикл. Темы: 80-летие ВЛКСМ, подводная лодка «Комсомолец», памяти Виктора Цоя.

1998 «Модерн Токинг в Петербурге». Документальный фильм.

1999 «Современный разговор». Молодёжное ток-шоу.

2001 «Телевизионная Служба Безопасности» Ежедневная информационная программа.

2002 «Вне Закона». Ежедневная публицистическая программа.

2002 «Письмо любимому городу». Документальный цикл. В проекте участвовали: Андрей Петров, Тамара Москвина, Михаил Боярский, Олег Гаркуша, Михаил Шемякин, Александр Кушнер и другие выдающиеся петербуржцы.

2004 «Любовь слепа». Реалити-шоу.

2005 «Утро в большом городе». Ежедневная информационно-развлекательная программа.

2006 «Женский вечер на „Пятом“». Ток-шоу.

2007 «Жизнь как жизнь». Ток-шоу с Татьяной Устиновой.

2009 «Три Грации». Женское ток-шоу.

2009 «Женский мир», HD. Главный режиссёр.

2009 «После смерти» Историческое расследование с Татьяной Устиновой и Львом Лурье.

2010 «Ночь в музее (телепередача)». Телеигра. 

2011 "Брак по Расчету или Свадьба вслепую". Реалити-шоу.

Актёрские работы 

1992 − 1998 — голос Пятого канала.

2007 — Стич в мультсериале «Лило и Стич».

2008 — Адам Сэндлер в фильме «Сказки на ночь».

2009 — Канал «Женский мир». Голос канала.

2012 - Мисс Пигги в художественном фильме "Маппеты".

Ведение 

1993 — радио «Модерн».

1998 — «Модерн Токинг в Петербурге», документальный фильм.

1999 — молодёжное ток-шоу «Современный разговор».

2001 — «Телевизионная Служба Безопасности». Ежедневная информационная программа.